Modoc (grup humà), tribu índia lutuami, branca dels klamaths i que parla el klamath del grup penutià dels turons
 Modoc (Carolina del Sud), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Modoc (Illinois), àrea no incorporada al comtat de Randolph (Illinois, EUA)
 Modoc (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Tribu Modoc d'Oklahoma, tribu reconeguda federalment, la més petita d'Oklahoma, dels modoc